

Geografia
Italia
Cannizzaro – frazione di Aci Castello, nella città metropolitana di Catania

Persone
Francesco Cannizzaro (1982) – politico italiano
Stanislao Cannizzaro (1826-1910) – chimico e politico italiano
Tommaso Cannizzaro (1838-1921) – poeta, critico letterario e traduttore italiano
Veronica Cannizzaro (1970) – conduttrice televisiva, attrice e doppiatrice italiana
Vincenzo Cannizzaro (1742-1768) – pittore italiano

Altro
Azienda Ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro – ospedale pubblico di Catania
Cannizzaro – famiglia nobile siciliana
Cratere Cannizzaro – cratere lunare